Польский национальный район — национальные районы, существовавшие в СССР в 1920—1930-е годы:
 Дзержинский польский национальный район (в честь Феликса Дзержинского) в Белорусской ССР;
 Мархлевский польский национальный район (в честь Юлиана Мархлевского) в Украинской ССР.